Cao Thượng (Bắc Kạn), een xã in het district Ba Bể, provincie Bắc Kạn, Vietnam.
 Cao Thượng (thị trấn in Bắc Giang), een thị trấn in het district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Cao Thượng (xã in Bắc Giang), een xã in het district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.